Дона́тас Ка́ткус (; род. 21 сентября 1942, Вильнюс, Литовская ССР, ныне Литва) — литовский альтист, дирижёр, музыковед, актёр и педагог. Заслуженный артист Литовской ССР (1977).

Биография 
В 1965 году окончил Литовскую консерваторию (класс альта), а в 1971 году окончил аспирантуру Московской консерватории. В 1965 году основал Вильнюсский струнный квартет, которым руководил до 1994 года. Гастролировал за рубежом, принимал участие в международных музыкальных фестивалях. С 1969 года преподаёт в Литовской консерватории, где в 1995 году становится профессором. В том же 1995 году основал и возглавил камерный оркестр Святого Кристофора при Костёле Святой Екатерины. В 1995—1999 годах преподавал летний мастер-класс в Германии, Испании и Финляндии.

Автор книги «Литовские квартеты» (, Vilnius, 1971). Член Союза композиторов Литвы. Снимался в кино, преимущественно в характерных ролях.

Награды 
 1972 — 1-й приз конкурса струнных квартетов в Льеже (Бельгия)
 1977 — Заслуженный артист Литовской ССР
 1980 — Государственная премия Литовской ССР
 2001 — Национальная премия Литвы по культуре и искусству
 2003 — премия Всемирной организации интеллектуальной собственности

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 241 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Донатас Каткус на Allmusic 
 
 Донатас Каткус на сайте КиноПоиск

Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству